Thomas Lehne Olsen (Moelv, 1991. június 29. –) norvég válogatott labdarúgó, a Lillestrøm csatárja.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Thomas Lehne Olsen a norvég Moelv városában született, és ott is kezdte el junior pályafutását a Moelv csapatában, majd a HamKam klubjánál nevelkedett.

A 2009-es szezonban mutatkozott be a másodosztályú HamKam felnőtt csapatában. Először 2009. április 14-én mutatkozott be az Alta ellen 7–0-ra megnyert meccsen. 2010-ben a klub kiesett a norvég harmadosztályba, ahol Olsen 26 meccsen 27 gólt rúgott. A 2011-es és 2012-es szezonokban már újra a másodosztályban játszott a HamKam. 2013-ban az első osztályban szereplő Strømsgodset igazolta le. A 2014-es szezonban egy fél idény erejéig az Ull/Kisa klubjánál játszott. A 2015-ös évben újra a Strømsgodset klubjánál lépett pályára. A 2016-os és 2017-es szezonra a Tromsø igazolta le. A 2018-ban egy négy éves szerződést írt alá a Lillestrømmal. A 2021-es idényben 29 mérkőzésen 26 gólt szerzett. A 2021. november 27-ei, Strømsgodset ellen 4–1-re megnyert ligamérkőzésen mesterhármast szerzett.

2022. január 1-jén az egyesült arab emírségekbeli Shabab Al Ahli együtteséhez igazolt. Február 6-án, az Emirates Club ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen debütált és egyben megszerezte első gólját is. 2022 augusztusában visszatért a Lillestrøm csapatához.

A válogatottban 
Olsen 2011-ben mutatkozott be a norvég U21-es válogatottban. Egyetlen meccse a portugál válogatott ellen volt, amely 1–1-es döntetlennel zárult.

2021-ben debütált a norvég válogatottban. Először a 2021. november 16-ai, Hollandia elleni találkozón lépett pályára a 87. percben Marcus Holmgren Pedersen cseréjeként.

Statisztikák 
2023. március 12. szerint.

A válogatottban

Sikerei, díjai 
Strømsgodset
 Tippeligaen
 Bajnok (1): 2013

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1991-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A HamKam labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
A Tromsø labdarúgói
A Lillestrøm labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek